Sása ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 eine Ortschaft im Okres Revúca, siehe Sása (Revúca)
 eine Ortschaft im Okres Zvolen, siehe Sása (Zvolen)
 ein Ortsteil von Lehnice im Okres Dunajská Streda